Jan Bury ist der Name folgender Personen:

* Jan Bury (Politiker, 1942) (* 1942), polnischer Politiker (Prawo i Sprawiedliwość)
 Jan Bury (Politiker, 1963) (* 1963), polnischer Politiker (Polnische Volkspartei)